Racing Club è il nome di varie squadre sportive:

 Racing Club Beirut
 Racing Club de Avellaneda
 Racing Club de Cannes
 Racing Club de Ferrol
 Racing Club de France
 Racing Club de Lens
 Racing Club de Montevideo
 Racing Club de Narbonne Méditerranée
 Racing Club de Strasbourg